Змагання з плавання на 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 6 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань жодний нових рекордів встановлено не було.

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи 

ƒ Фальстарт, але рефері дозволив продовжувати.

Фінал

Примітки 

400 метрів вільним стилем (чоловіки)